Гелмс () — прізвище, розповсюджене у англомовних країнах.

Відомі представники 
 Боббі Гелмс ( 15 серпня 1933 —  19 липня 1997) — американський кантрі-співак, найбільш відомий своїми хітами «Jingle Bell Rock» та «My Special Angel».
 Джессі Гелмс ( 18 жовтня 1921 —  4 липня 2008) — американський політик. Сенатор США від штату Північна Кароліна у 1973–2003 рр., член Республіканської партії.
 Ед Гелмс ( 24 січня 1974) — американський актор та комедіант.
 Річард Гелмс ( 30 березня 1913 —  23 жовтня 2002) — американський державний діяч, дипломат, Директор Центральної розвідки США (30 червня 1966 — 2 лютого 1973).
 Сьюзен Гелмс ( 26 лютого 1958) — американська астронавтка НАСА. Здійснила п'ять космічних польотів на шаттлах: STS-54 (1993, «Індевор»), STS-64 (1994, «Діскавері»), STS-78 (1996, «Колумбія»), STS-101 (2000, «Атлантіс») і STS-102 (2001, «Колумбія»), генерал-лейтенант ВПС США.
Англійські прізвища